Choroba ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Choroba (* 1961), deutscher Filmproduzent und Medienmanager
 Patrick Choroba (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Uwe Choroba (* 1962), deutscher Schauspieler
 Wojciech Choroba (* 1966), deutsch-polnischer Fußballspieler